

Letteratura 
Crime – genere narrativo
 Crime – romanzo di Irvine Welsh del 2008

Musica 
Crime – gruppo musicale punk rock
Crime - casa discografica giapponese

Televisione 
 Crime – serie televisiva britannica, adattamento dell'omonimo romanzo di Irvine Welsh, trasmessa su BritBox dal 2021

Altri progetti